Amerikai Egyesült Államok
 Artesian (Dél-Dakota)
 Artesian (Washington)

Hasonló néven
 Artesia (egyértelműsítő lap)